

Niemcy 
 Warsow – dzielnica Neukalen
 Warsow – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Warszewo

Inne 
 Warsow – gra komputerowa